Bredtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (13,4 ha)
Bredtjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (6,67 ha)
Bredtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Bredtjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (15,9 ha)
Bredtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (9,53 ha)
Bredtjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (11,4 ha)
Bredtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (5,49 ha)
Bredtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (9,35 ha)
Bredtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (10,4 ha)
Bredtjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Bredtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (8,84 ha)
Bredtjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (15,7 ha)
Bredtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675530-153216), sjö i Ockelbo kommun,  (15,3 ha)
Bredtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676927-155449), sjö i Ockelbo kommun, 
Bredtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Bredtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (33,5 ha)
Bredtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19 ha)
Strand-Bredtjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (4,19 ha)
Bredtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,08 ha)
Bredtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (9,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn